În sezonul 1957 A PFG a avut 12 echipe iar CDNA Sofia a câștigat trofeul. Golgeteri au fost Hristo Iliev și Dimitar Milanov, fiecare marcând 14 goluri pentru PFC Levski Sofia.

Clasament 
Clasamentul primei ligi bulgare de fotbal la finalul sezonului 1957.

Referințe 
 Bulgaria - Lista clasamentelor finale (RSSSF)

Sezoane A PFG